Los Órganos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Órganos, Chinampa de Gorostiza, 
 Los Órganos, Guerrero, Benito Juárez, 
 Los Órganos, San Andrés Tuxtla, 
 Los Órganos, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar